Флаг Дюртюли́нского района является официальным символом муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан Российской Федерации и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 11 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2977.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Дюртюлинского района в зелёном, жёлтом, синем, чёрном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле с пониженной чёрной оконечностью, отделённой лазоревым волнисто выщербленным и окантованной серебром поясом, четыре золотых головки колоса».

Данные описания флага и герба района были утверждены Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, однако решением Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года № 71 «О флаге муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» было утверждено следующее описание флага:

«На зелёном поле флага в верхнем левом углу четыре колоса жёлтого цвета по 9 зёрен в каждом. Вдоль древка пять гребней голубой волны, окаймлённой белым цветом, выпуклой стороной к древку».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает особенности экономического и исторического развития Дюртюлинского района.

По берегам реки Белой (Агидели), вокруг величественной горы Туратау, а также в степной зоне, на сарманайских целинных землях, привольно паслись табуны лошадей, стада молочных коров, а в густых лесах водились разные пушные звери. Плодородие земель края способствовало развитию земледелия, а удобное географическое положение на водных и сухопутных торговых путях — образованию новых населённых пунктов и благополучию населения. К началу XX века с пристани на реке Агидели отправлялось свыше миллиона пудов различных грузов, в основном хлеб и лес. Поэтому центральной фигурой флага являются четыре золотых колоса, символизирующие богатство, благополучие и достоинство народа, достигнутое трудолюбием, настойчивостью, любовью к малой родине и стремлением к знаниям. В знак высокой духовности народа и динамичного развития района остья колосьев устремлены ввысь. Четыре колоса также символически отражают название района «Дюртюли» — четырёхдомный. Зелёное поле флага созвучно бескрайним полям и лесным массивам — главному богатству края. Одновременно зелёный цвет символизирует изобилие, плодородие, радость, покой и мир.

Лазурные волны олицетворяют реку Агидель — главную водную артерию района. Также лазурный цвет — символ красоты, величия, безупречности, надежды и мечты.

Чёрный цвет — символизирует тучные чернозёмы дюртюлинского края, а также нефть, «чёрное золото», с которыми неразрывно связано становление и развитие района.

Примечания 

Флаг Дюртюлинского района
Флаги с изображением пшеничного колоса